Caslinesi – abitanti di Caslino al Piano
Caslinesi – abitanti di Caslino d'Erba